Niemcy:
 Dülmen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Coesfeld

Osoby:
 Richard van Dülmen – niemiecki historyk

Inne:
 Rudolph Beck-Dülmen – postać fikcyjna